Pierławki ist ein polnischer Ortsname:
 Pierławki (Działdowo), Dorf im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Pierlawken, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Pierławki (Płoskinia), Dorf im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Parlack, Kreis Braunsberg, Ostpreußen